Diese Stammtafel ist nach der Bibliotheke des Apollodor (III, 12, 1–7) verfasst worden.

Einzelnachweise 

König der griechischen Mythologie
Troja